Astronomia: Antares (estrella), estrella més brillant de la constel·lació de l'Escorpió.
 Astronàutica: Antares (coet), un sistema de llançament d'un sol ús fabricat i utilitzat per l'empresa Orbital Sciences Corporation.
 Física de partícules: ANTARES, telescopi de neutrins submergit al fons del mar Mediterrani.